JRE – codice aeroportuale IATA del New York Ny/newark E 60th St, New York, Stati Uniti
 JRE – Java Runtime Environment, un ambiente di esecuzione di programmi applicativi Java, sviluppato da Sun Microsystems, comprensivo della Java Virtual Machine e dell'implementazione delle API delle librerie standard del linguaggio.